Арчединское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Фроловском районе Волгоградской области Российской Федерации.

Административный центр — посёлок Образцы.

География 
Арчединское сельское поселение расположено на западе Фроловского района и граничит:
 на севере — с Дудаченским сельским поселением
 на востоке — с Ольховским районом
 на юге — с Писарёвским сельским поселением
 на западе — с Терновским сельским поселением.

По территории поселения протекает река Арчеда. В пределах поселения летом река является пересыхающей и наполняется только весной во время паводка.

Для поселения, как и для района в целом, характерно наличие многочисленных балок.

Население

Состав сельского поселения 

Кроме того, примерно в 10 км севернее хутора Рубёжный находится бывший пионерский лагерь «Серебряные Пруды» Площадь земельного участка — 1,44 км².. Лагерь назван так по расположенным в его окрестностях трём прудам. Ранее на месте лагеря был хутор Ве́шенский (в народе Ве́шки, Вёшки).

Местное самоуправление 
В соответствии с Законом Волгоградской области от 18 ноября 2005 г. N 1120-ОД «Об установлении наименований органов местного самоуправления в Волгоградской области», в Арчединском сельском поселении установлена следующая система и наименования органов местного самоуправления:

 Совет депутатов Арчединского сельского поселения (11 октября 2009 года избран второй созыв)
 численность (первого созыва) — 10 депутатов
 Избирательная система — мажоритарная, один многомандатный избирательный округ.
 Администрация Арчединского сельского поселения

Примечания

Ссылки 
  
 Устав МО Арчединское сельское поселение

Муниципальные образования Фроловского района
Сельские поселения Волгоградской области